Es gab zwei Schlachten bei Falkirk:

 Schlacht von Falkirk (1298)
 Schlacht von Falkirk (1746)